Irma steht für:

 Irma (Vorname), weiblicher Vorname
 Irma (Sängerin), kamerunische Sängerin 
 Irma (Schiff), 1905 in Dienst gestelltes norwegisches Passagierschiff
 Irma (Supermarkt), dänische Supermarktkette
 Hurrikan Irma, Hurrikan im Jahr 2017
 (177) Irma, Asteroid
 Irmã (Film), brasilianischer Spielfilm aus dem Jahr 2020
 Irma (Cartoon-Figur), Cartoon-Figur von Jasmin Khezri

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Irma (Arkansas), im Nevada County
 Irma (Kentucky), im Crittenden County
 Irma (Louisiana), im Natchitoches Parish
 Irma (Wisconsin), im Lincoln County

Sonstige Orte:
 Irma (Lombardei), italienische Gemeinde
 Irma (Alberta), Ort in Kanada

IRMA steht für:
 Radioimmunassay, einen Labortest
 Immissions-Raten-Mess-Apparatur, zur Bestimmung der Immissionsrate von Ammoniak und Ammonium-Verbindungen
 Industrie Risiko Management Automatisierung, kommerzielles System gegen Cyberangriffe in Produktionsanlagen
 Institut de recherche mathématique avancée, ein mathematisches Forschungsinstitut in Straßburg
 Interreg Rhein-Maas Aktivitäten, das Operationelle Programm zum vorbeugenden Hochwasserschutz am Rhein.
 Intrepinderea de reparat material aeronautic, ein rumänischer Luftfahrzeughersteller
 Intraretinale mikrovaskuläre Anomalien, pathologische Veränderung der Arterien der Netzhaut bei diabetischer Retinopathie
 Irish Recorded Music Association, Verband der irischen Musikindustrie

Siehe auch:
 Irma la Douce, französisches Musical (1956)
 Irma Vep, französischer Spielfilm (1996)
 Tropischer Wirbelsturm Irma

IRMA